Hertug Robert 1. af Parma (Roberto I Carlo Luigi Maria di Borbone, Duca di Parma e Piecenza; 9. juli 1848 – 16. november 1907) var den sidste hertug af Parma fra 1854 til 1859, hvor hertugdømmet i december 1859 gik sammen med Kongeriget Sardinien, som i 1861 blev en del af samlingen til Kongeriget Italien. Da han kun var 5½ år da faren døde, regerede hans mor som stedfortræder for ham.

Selvom hertugfamilien blev afsat i 1859, havde de en stor formue og flere slotte i Norditalien, Østrig og Frankrig. Robert blev mest kendt for sin store børneflok, han fik i alt 24 børn, hvoraf 21 blev voksne.

Biografi 

Robert blev født den  i Firenze i Storhertugdømmet Toscana som den ældste søn af hertug Karl 3. af Parma og den franske prinsesse Louise Marie Thérèse af Artois, der var barnebarn af kong Karl 10. af Frankrig. Han efterfulgte sin far som hertug af Parma ved drabet på faderen i 1854. Da han kun var seks år gammel, fungerede hans mor som regent.

I 1859, da Robert var 11 år gammel, blev han afsat, da tropper fra Piemonte annekterede de øvrige italienske stater som del af Italiens samling. På trods heraf besad Robert og hertugfamilien fortsat en betragtelig formue og rejste i et privat tog mellem hans slotte i Schwarzau am Steinfeld nær Wien, Villa Pianore i Norditalien og Château de Chambord i Frankrig.

Ægteskaber og børn 
Robert blev gift første gang 5. april 1869 i Rom med prinsesse Maria Pia af Begge Sicilier (1849-1882), datter af kong Ferdinand 2. af Begge Sicilier og Maria Theresia af Østrig. Maria Pia døde en uge efter at have født sit 12. og sidste barn, som i øvrigt var dødfødt. To andre børn døde kort efter fødsel og seks andre var mentalt retarderede.

Robert blev gift anden gang 15. oktober 1884 på Schloss Fischhorn nær Zell am See i Østrig med infanta Maria Antonia af Portugal (1862-1959), datter af kong Mikael 1. af Portugal og Adelheid af Löwenstein-Wertheim-Rosenberg. I ægteskabet mellem Robert og Maria Anatonia blev der født 12 børn.

Børn

Anetavle

Se også 
Hertugdømmet Parma
Risorgimento

Noter

Eksterne henvisninger 

 Robert 1. på thepeerage.com

Hertuger af Parma
Huset Bourbon-Parma
Personer fra Firenze